Loge L'Union Provinciale, de oudste vrijmetselaarsloge van Groningen
Leiden University Press, een uitgever gelieerd aan de Universiteit Leiden